Cardo estrellado puede referirse a:
El nombre común de la planta Centaurea melitensis.
El nombre común de la planta Centaurea alba.
El nombre común de la planta '''''Eryngium campestre.